Steinhäußer ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Christoph Steinhäußer (1731–1811), Beamter in Baden und Bürgermeister von Durlach
 Fritz Steinhäußer, Architekt in Augsburg

Siehe auch: Steinhäuser